Paramacellodus — род вымерших ящериц семейства Paramacellodidae клады Scinciformata (Scincoidea s. l.). Ископаемые остатки, приписываемые роду, появляются в палеонтологической летописи в средней юре (168,3 млн лет) и исчезают в нижнем мелу (100,5 млн лет).

Классификация 
Согласно данным сайта Paleobiology Database, на январь 2022 года к роду относят четыре вымерших вида:
  — нижний мел США ();
  — нижний мел Марокко ();
  [syn. ] — средняя юра Великобритании (), верхняя юра США (), нижний мел Великобритании ();
  — нижний мел Испании ().

Филогения 
Согласно филогенетическим анализам Reeder et al. (2015) и Čerňanský et al. (2022), сочетающим как морфологические (для вымерших таксонов), так и молекулярно-генетические данные (для современных таксонов), род Paramacellodus входит в состав стволовой группы клады Scinciformata, также известной как Scincoidea s. l. Первый анализ восстановил его в качестве сестринского таксона Parmeosaurus, второй — в более продвинутой позиции, чем Parmeosaurus.

Reeder et al. (2015)

Čerňanský et al. (2022)

Примечания 

Вымершие ящерицы
Пресмыкающиеся юрского периода
Пресмыкающиеся мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии из юрских отложений Великобритании
Фоссилии из юрских отложений США
Фоссилии из меловых отложений США
Фоссилии из меловых отложений Великобритании
Фоссилии из меловых отложений Испании
Фоссилии из меловых отложений Марокко